Fore eller Foré kan syfta på:

 Fore (golf) – en golfterm 
 Fore! – ett musikalbum av Huey Lewis and the News som gavs ut 1986